Colin Hanks (1977) – attore e doppiatore statunitense
 Fletcher Hanks (1887-1976) – fumettista statunitense
 George Hanks Brown o Hank Brown (1940) – politico statunitense,
 Jim Hanks, propr. James Mathew Hanks (1961) – attore statunitense
 Merton Hanks (1968) – ex giocatore di football americano statunitense
 Robert Lowery Hanks (1913-1971) – attore statunitense
 Sam Hanks, propr. Samuel Dwight Hanks (1914-1994) – pilota automobilistico statunitense
 Thomas C. Hanks (...) – geofisico e sismologo statunitense
 Tom Hanks, propr. Thomas Jeffrey Hanks (1956) – attore, regista, sceneggiatore, doppiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense